Personnages des Chroniques de Krondor, univers de fiction créé par Raymond E. Feist.

Humains

Humains de Midkemia

Royaume des Isles

La Guerre de la faille 
Regroupe les livres Pug l'apprenti, Milamber le mage, Silverthorn et Ténèbres sur Sethanon.

 La Famille conDoin, et leur proches
 Borric : Époux de dame Catherine, père de Martin, Lyam, Arutha et Carline, duc de Crydee. Il meurt durant la guerre de la faille.
 Martin : Fils bâtard du duc Borric, duc de Crydee.
 Lyam : Fils du duc Borric de Crydee, roi des Isles.
 Carline : Fille du duc Borric de Crydee, sœur de Lyam, Arutha et Martin, épouse de Laurie.
 Laurie : Ménestrel et ancien esclave de Kelewan, ami de Pug, époux de la princesse Carline, devient duc de Salador.
 Arutha : Fils du duc Borric de Crydee ; prince de Krondor.
 Anita : Épouse d'Arutha, fille du prince de Krondor Erland.
 Borric : Fils d'Arutha et d'Anita.
 Erland : Fils d'Arutha et d'Anita.
 Rodric : Roi du royaume des Isles ; cousin de Borric. 
 Roland : Jeune noble de la cour du duc de Crydee ; ami de Pug, Tomas et Carline ; meurt durant la guerre de la faille.
 Tully : Très vieux prêtre, conseiller du duc Borric.
 Fannon : Maître d'arme du duché de Crydee.
 Gardan : Soldat, maître d'arme de Crydee, devient le Maréchal de Krondor après la bataille de Sethanon.
 Meecham : Chasseur, protecteur et ami de Kulgan et de Pug.
 Amos Trask : Pirate et ami d'Arutha, devient Amiral de la flotte Krondorienne.
 Megar et Magya : Maître queux de Crydee, parents de Tomas, et parents adoptif de Pug.
 Jimmy les Mains Vives, puis James : Voleur de la guilde des Moqueurs de Krondor, vient en aide à Arutha et devient écuyer à sa cour.
 Locklear : Écuyer, ami de James, participe à la bataille d'Armengar et de Sethanon.
 Roald : Mercenaire, ami d'enfance de Laurie, participe à la quête du Silverthorn.

L'Entre-deux-guerres 
Cette dilogie regroupe les livres Prince de sang et Le Boucanier du roi.
 Locklear : Devenu baron de la cour, il accompagne Borric et Erland, les fils d'Arutha, à Kesh. Il y est assassiné durant les festivités donnée à l'impératrice de Kesh. 
 James : Devenu baron, il rencontre Gamina, la fille adoptive de Pug, et se marie avec elle.
 Ghuda : Mercenaire, ami des fils d'Arutha Borric et Erland et de Nakor, participe à l'excursion sur Novindus avec les Aigles Cramoisis, mais meurt en mer en combattant les bateaux envoyés pour répandre la peste sur le Royaume des Isles.
 Nicholas : Fils du prince Arutha, mène la première excursion sur Novindus, devient amiral de la flotte de l'Ouest. 
 Harry : Fils du comte de Ludland, écuyer de Nicolas, participe à la première excursion sur Novindus, et devient à la fin duc des îles du couchant.
 Marcus : Fils de Martin et de Briana, frère de Margaret, cousin de Nicholas ; participe à la première excursion sur Novindus.
 Amos Trask : Participe à la première excursion sur Novindus, se marie avec la princesse Alicia, la mère d'Anita et grand-mère de Nicholas.
 Brisa : Mendiante des îles du couchants à Port-Liberté, va sur Novindus, devient la femme d'Harry.

La Guerre des serpents 
Tetralogie qui comprend L'Ombre d'une reine noire, L'Ascension d'un prince marchand, La Rage d'un roi démon et Les Fragments d'une couronne brisée.

 La Famille conDoin, et leur proches :
 Arutha : Décède après une mauvaise chute qui entraîne une fracture de la hanche et des complications. Il a alors 90 ans, et a passé 53 ans sur le Trône de Krondor.
 Borric : Devenu roi après la mort de son oncle Lyam.
 Nicholas : Après avoir été Amiral de la flotte de l'Ouest, devient Prince de Krondor pendant 2 ans, renonce à son titre pour retourner à la mer. Il meurt lors de l'invasion de la flotte de la reine émeraude.
 Marcus : le fils de Martin et devenu Duc de Crydee, il est marié à Abigaelle.
 Martin : fini sa vie à Elvandar auprès des elfes.
 Patrick : Fils de Borric, devient le prince de Krondor après le départ de Nicholas.
 James : Après avoir été duc de Rillanon, devient enfin le duc de Krondor. Il meurt avec Gamina lors de la destruction de Krondor.
 Arutha, lord Vencar : Fils de James et Gamina, comte de la cour, devient le nouveau duc de Krondor après la mort de James. Il est marié à Elena, une noble originaire du royaume de Roldem. Il meurt lors de la reprise de l'abbaye de Sarth pour empêcher le général Fadawah de conquérir Krondor.
 William : Fils de Pug, cousin du roi, maréchal de Krondor, meurt au palais durant l'invasion.
 Dashel Jameson : Fils d'Arutha lord Vencar et petit-fils de James, travaille en apprenti chez Rupert Avery, devient marchand, et le nouveau Juste après la reconstruction de Krondor.
 Jimmy Jameson : Fils d'Arutha lord Vencar et petit-fils de James, Baron de la cour.
 Famille de la Lande Noire :
 Erik : Fils bâtard d'Otto de la Lande Noire et de Freida, époux de Katherine (Kitty), capitaine des Aigles Cramoisis. Il apparaît pour la première fois dans L'Ombre d'une reine noire. Il est contraint de fuir vers Krondor, avec son ami Rupert Avery (dit Roo), pour le meurtre de son demi-frère, Stefan. Arrêté, jugé et condamné à mort par pendaison, il est finalement incorporé dans les Aigles cramoisis, la milice créée par Calis, fils d'Aglaranna et Tomas et part à Novindus pour combattre les prêtres Pantathians. À son retour, gracié par le prince de krondor, il s'engage en tant que caporal dans la milice de Calis. Il finira par devenir le capitaine des Aigles cramoisis. Il repousse l'armée de la reine émeraude. Il gravit les échelons et devient successivement Duc de Rillanon  puis de Krondor  en obtenant le titre de maréchal des armées de l'ouest. Il mourut à l'âge approximatif de 90ans lors de l'invasion Dasati sur le monde de Kelewan  l'épée à la main.
 Otto : Baron de la Lande Noire, père d’Erik, de Stefan et Manfred.
 Mathilda : Fille du duc de Ran, épouse d'Otto, mère de Stefan et Manfred, grand-mère de Gerd.
 Stefan : Frère aîné de Manfred, père de Gerd, tué par Erik après avoir violé Rosalyn.
 Manfred : Fils cadet d’Otto et futur baron, devient Baron à la mort de Stefan, meurt durant le siège de la Lande Noir.
 Gerd : Fils de Rosalyn et Stefan de la Lande Noire, neveu d’Erik, futur baron de la Lande noire.
 Ravensburg :
 Freida : Mère d'Eric, serveuse à l'Auberge du Canard Pilet à Ravensburg dans la Lande Noire, épouse de Nathan.
 Milo : Aubergiste, propriétaire du Canard Pilet.
 Rosalyn : Fille de Milo, mariée à Randolph, artisan boulanger, mère de Gerd et de Milo.
 Nathan : Forgeron de Ravensburg, époux de Freida.
 Gunther : Apprenti forgeron de Nathan, remplaçant d'Erik.
 Armée des Isles :
 Owen Greylock : Ancien maître d'armes du baron de la Lande Noire jusqu'à la mort d'Otto, participe avec les Aigles Cramoisis à la troisième excursion sur Novindus. Devient capitaine, puis général et enfin Maréchal de Krondor.
 Robert de Loungville dit Bobby, le chien de Krondor : Sergent des Aigles Cramoisis, Baron de la cour, meurt lors de la quatrième excursion sur Novindus. 
 Jadow Shati : Originaire du Val des rêves, participe à la troisième excursion sur Novindus, sergent.
 Subai : Capitaine des pisteurs royaux de Krondor.
 Karoyle Vykor : Amiral de la flotte de l'Est, tué par le démon Jakan en attaquant la flotte de Novindus.
 Harper : Sergent d'Erik, meurt au combat pendant le siège de la Lande Noire.
 Alfred : Ancien caporal de la Lande Noire, intégré dans l'armée de Calis, participe à la quatrième excursion sur Novindus, puis devient sergent.
 Marchands de Krondor :
 Rupert Avery (Roo) : ami d'Erik, ancien soldat, il participe à la troisième excursion sur Novindus, riche marchand de Krondor, marié à Karli Grindle, père d'Helmut et Abigail. Il est le propriétaire d'Avery&Fils, également actionnaire majoritaire de la compagnie de la Triste Mer. Gère l'entreprise Jacoby&Fils.
 Helmut Grindle : Marchand de Krondor, beau-père de Roo, tué par Tim Jacoby.
 Timothy Jacoby : Fils de Frederich et frère de Randolph, propriétaire de Jacoby&Fils, tué par Roo.
 Helen Jacoby : Veuve de Randolph, amie de Roo.
 Sylvia d'Esterbrook : Fille de Jacob, maîtresse et manipulatrice de Roo et Duncan (cousin de Roo), tué par Duncan lors de son duel avec Roo.
 Jacob d'Esterbrook : Riche Marchand de Krondor, espion à la solde de Kesh, tué par les envahisseur de Novindus.
 Luis de Savona : Rodezien, ancien soldat, il participe à la troisième excursion sur Novindus, associé et ami de Roo.
 Duncan Avery : Cousin de Rupert Avery, fainéant et dandy, très bon bretteur, amant de Sylvia d'Esterbrook, tué par Roo pendant l'invasion de la Reine Emeraude.
 Le Café de Barret :
 Mc Kellen : maître d'hôtel.
 Hoen : Gérant du Barret.
 Jason : Serveur au café, puis comptable chez Avery&Fils.
 Sebastien Lender : Avocat-conseil
 Jérôme Masterson : Investisseurs, partenaire de Roo, membre de l'association de Négociants en céréales de Krondor et de la compagnie de la Triste Mer.
 Stanley Hume : Investisseur, partenaire de Roo.
 Brandon Crowley : Investisseur, partenaire de Roo.

Le Conclave des ombres 
Trilogie composée de Serre du faucon argenté, de Le Roi des renards et de le Retour du banni.

La Famille conDoin, et la famille Jameson :
 Patrick : le roi des Isles, fils de Borric, est décédé, lui succède son fils Ryan
 Ryan : Roi des Isles
 Matthew : Fils du roi Ryan, prince de Krondor, étant un jeune adolescent, c'est James qui dirige réellement la cité.
 James Jameson : Duc de Krondor.
 Dashel Jameson : Riche marchand, chef des Moqueurs de Krondor.
Orosinis
Serre du faucon argenté, Kieli : jeune orosini, il est en quête de vision lors de l'extermination de sa tribu par le duc D'Olasko. Devient Ser Fauconnier (Serwin Fauconnier), et tue Varen, le mage noir.
 Rire dans les Yeux : grand-père de Serre du faucon argenté.
 Main du Soleil : frère de Serre du faucon argenté.
 Œil de la Sarcelle Bleue : survivante du massacre des Orosinis, devient domestique du duc d'Olasko.
Autres
 Caleb : fils de Pug et de Miranda, frère de Magnus. Il a longtemps vécu parmi les Elfes et est un excellent chasseur. Il aide à former Serwin Fauconnier, est le père adoptif de Tad et Zane, et recueille Jommy à Kesh. Il meurt lors de l'attaque de l'île du Sorcier.
 Kaspar d'Olasko : Duc d'Olasko puis banni par Serwin Fauconnier à Novindus. Devient finalement un membre important du conclave des ombres.

La Guerre des ténèbres 
Trilogie composée de : Les Faucons de la nuit, La Dimension des ombres et de La Folie du dieu noir.

Hadatis 
 Baru : Participe à la quête du Silverthorn, tue Murad (le général des armées de Murmandamus). Participe aussi à la bataille d'Armengar.

Olaskiens 
 Kaspar : duc d'Olasko, sous l'influence de Leso Varen. Il est envoyé en exil à Novindus, et devient ensuite membre du conclave des ombres lorsqu'il prend conscience de la menace des Talnoys.
 Natalia : sœur de Kaspar, se marie à Varen Rodoski et devient duchesse d'Olasko lors de l'exil de son frère.

Keshians 
 Suli Abdul : Sert Borric dans son périple dans l'empire de Kesh la Grande dans Prince de sang. Meurt malheureusement juste avant la fin de cette tâche.

Quegans 
 Vasarius : Marchand traître de Queg qui participe à l'attaque meurtrière de Crydee dans Le Boucanier du roi.

Hommes de Novindus 
 Fadawah : Général et premier commandeur de l'armée de la reine Emeraude, s'auto-proclame roi de la Triste Mer.
 Gapi : un des généraux de l'armée de la reine Emeraude, condamné à mort pour exemple par la reine.
 Duko : un des généraux de l'armée de la reine Emeraude, fini par prêter allégeance à la couronne de Isles.
 Duga : un capitaine, rejoint l'armée des Isles.
 Prajichita : Mercenaire de Novindus, ami de Vaja et de Calis, tué par un prêtre-serpent.
 Vajasia : Mercenaire de Novindus, ami de Praji et de Calis, tué par un prêtre-serpent.
 Hatomis : Du clan du Lion, ami de Calis.

Le couloir entre les mondes 
Il y a environ  portes identifiées et répertoriées.
 John : Propriétaire du saloon de l'Honnête John.
 Boldar Blood : Mercenaire, escorte Miranda.
 Mustafa : Diseur de bonne aventure à l'Auberge de John.

Humains de Kelewan

Tsuranis, de l'empire de Tsuranuanni 

Les Tsuranis : Les Tsuranis sont humains, leur culture ressemble en certains points aux cultures japonaise, Aztèque, coréenne et chinoise. Leur taille moyenne est d'environ , un homme de  est considéré comme grand (Le Midkemian Kévin de Zûn, l'amant de Mara des Acoma est qualifié de géant). Les Tsuranis sont les descendants de réfugiés ayant fui les Guerres du Chaos via le Pont d'Or, afin d'échapper à l'Ennemi et qui se sont donc installés sur Kelewan. 
 Les Thurils : Les Thurils ont la même apparence physique que les Tsuranis, mais ils ont leur propre langue et coutumes. Une paix précaire existe entre l'Empire de Tsuranuanni et la Confédération Thuril, d'ailleurs la frontière actuelle existe depuis un certain temps. Ce sont également des descendants des réfugiés des Guerres du Chaos, ils sont arrivés en même temps que les Tsuranis. Sur leur ancien monde, ils étaient alliés avec les serpents ailés mais ces créatures ont disparu et il n'en reste que des symboles mythologiques. Ils possèdent également des mages ; jusqu'à l'incursion de Dame Mara en territoire thuril, aucun Tsurani ne pouvait se douter que les Thurils étaient bien plus que des sauvages vivant dans de petits villages de maisons en bois aux rues en terre battue. En effet, elle fut envoyée au cœur de la Confédération où elle découvrit une immense ville de marbre où vivent les mages thurils.
 Famille Impériale
 Ichindar : Lumière du ciel, Quatre-vingt-onze fois empereur.
 Tamara : Première épouse de l'empereur.
 Jehilia : Première fille de l'empereur, épouse de Justin, .
 Famille des Acoma, clan des Hadama 
 Sezu : Seigneur des Acoma avant Mara ; père de Mara et de Lanokota ; meurt au combat sur Midkemia.
 Lanokota : Fils de Sezu et frère de Mara; meurt au combat sur Midkemia avec son père.
 Mara : Souveraine des Acoma, Chef de guerre du clan Hadama, Maîtresse et Pair de l'empire (appartient à la famille impériale par adoption) ; mère et régente de l'empereur Justin de Kelewan.
 Buntokapi : Premier époux de Mara, troisième fils de Tecuma des Anasati ; meurt en se suicidant. 
 Ayaki : Fils de Mara et Buntokapi ; meurt à 12 ans en tombant de cheval à cause d'un assassin Tong.
 Justin : Fils de Mara et de Kevin de Zûn, époux de Jehilia ;  de Kelewan.
 Arakasi : Ancien maître espion des Tuscaï, recueilli par Mara chez les Acoma, il devient leur maître espion. Il est ensuite premier conseiller impérial de Justin.
 Kamlio : Ancienne courtisane, amie de Mara et d'Arakasi
 Kasuma : Fille de Mara et d'Hokanu, héritière de la famille Acoma. 
 Nacoya : Mère de cœur et ancienne nourrice de Mara, premier conseiller ; meurt en sauvant Ayaki d'un assassin Tong.
 Saric : Cousin de Lujan ; premier conseiller ; meurt lors de l'attaque des guerriers-gris Minwanabi avant le couronnement de Justin.
 Incomo : Ancien premier conseiller Minwanabi, prête allégeance à Mara après la chute de son ancienne famille, reste conseiller, meurt avec Keyoke.
 Keyoke : Commandant, puis après avoir perdu sa jambe au combat devient conseiller pour la guerre ; meurt en défiant un Très-Puissant.
 Papéwaio : Chef de troupe ; meurt au palais des Minwanabi en défendant Mara.
 Irrilandi : Ancien commandant Minwanabi, chef de bataillon des Acoma après la chute des Minwanabi.
 Kenji : Chef de bataillon
 Sujanra : Chef de bataillon ; meurt avec Keyoke.
 Jican : Hadonra.
 Famille Lujan, clan des Hadama.
 Lujan : Ancien guerrier-gris après la mort de son premier maître des Tuscai, devient ensuite un guerrier Acoma puis leur commandant, ami de Mara, devient Seigneur de la famille Lujan en récompense de ses services.
 Famille Chekowara, clan des Hadama 
 Benshaï : Seigneur, ancien Chef de guerre du clan.
 Famille des Tuscalora 
 Jidu : Seigneur, vassal de Mara.
 Famille des Minwanabi, clan des Shanshoni.
 Jingu : Seigneur et souverain des Minwanabi ; se suicide après le complot raté de tuer Mara lors de l'anniversaire du Seigneur de Guerre Almecho.
 Desio : Fils de Jingu ; Souverain ; meurt sur Midkemia à la fin de la guerre de la faille. 
 Tasaio : Cousin de Desio; Souverain ; se suicide après l'échec du complot visant à s'emparer du titre de Seigneur de guerre et d'éliminer Mara.
 Incarna : Épouse de Tasaio; meurt avec lui.
 Murgali : Hadonra.
 Shimizu : Commandant, assassine Papéwaio, tué par son seigneur Jingu.
 Famille des Kehotara 
 Bruli : Seigneur.
 Famille Anasati, clan des Ionani 
 Tecuma : Seigneur ; meurt âgé à la suite d'une maladie.
 Halesco : Fils de Tecuma et héritier de la famille ; meurt sur Midkemia à la fin de la guerre de la faille.
 Jiro : Second fils de Tecuma, Seigneur des Anasati ; meurt étranglé par Hokanu lors du complot visant à s'emparer du titre d'Empereur.
 Chumaka : Premier conseille et maître espion des Anasati, puis maître espion impérial après la mort de Jiro. 
 Omelo : Commandant, se suicide après la mort de Jingu.
 Famille Bontura, clan des Ionani 
 Iliando : Seigneur.
 Famille des Tonmargu, clan des Ionani
 Frasaï : Seigneur, chef de guerre du clan, puis commandant des armées impériales.
 Famille des Xacatecas, clan des Xacala 
 Chipino : Seigneur, chef de guerre du clan Xacala, ami de Mara depuis la guerre à Dustari ; meurt sur Midkemia à la fin de la guerre de la faille.
 Isashani : épouse de Chipino, Souveraine, ami de Mara.
 Dezilo : Fils ainé; meurt sur Midkemia à la fin de la guerre de la faille.
 Hoppara : Fils cadet de Chipino et Isashani, Seigneur, ami de Mara ; aide Frasaî des Tonmargu au commandement des armées impériales.
 Famille des Shinzawaï, clan des Kanazawaï 
 Kamatsu : Seigneur ; meurt assassiné dans son sommeil par un Tong.
 Fumita : Frère de Kamatsu et père d'Hokanu ; Très-puissant (mage de Kelewan).
 Kasumi : Fils de Kamatsu; vie sur Midkemia à la fin de la guerre de la faille.
 Hokanu : Fils de Fumita et fils adoptif de Kamatsu ; Seigneur ; ex-époux de Mara, père de Kasuma ; époux d'Elumani, père de Kamatsu et Maro.
 Dogondi : Premier conseiller.
 Elumani : Épouse d'Hokanu après le divorce de celui-ci avec Mara (le divorce est dû à l'absence d'héritier). Mère des jumeaux Kamatsu et Maro.
 Kamatsu : Fils d'Hokanu et Elumani, frère jumeau de Maro.
 Maro : Fils d'Hokanu et Elumani, frère jumeau de Kamatsu.
 Famille des Keda, clan des Kanazawaï 
 Andero : Seigneur, Chef de guerre du clan Kanazawaï ; meurt sur Midkemia à la fin de la guerre de la faille.
 Dajalo : Seigneur, Chancelier impérial.
 Hantigo : Premier conseiller.
 Famille des Omechan, clan des Oaxatucan 
 Almecho : Chef de guerre de l'empire ; se suicide après le désastre perpétré par Milamber lors des jeux impériaux.
 Pimaca : Neveu d'Almecho ; Chef de guerre du clan des Oaxatucan.
 Axantucar : Neveu d'Almecho ; Dernier chef de guerre de l'empire ; meurt après le retour de Pug sur Kelewan sous l'ordre d'Inchindar (l'empereur).
 Lojawa : Assassin de l'empereur Ichindar.
 Famille des Sidaï 
 Pataki : Seigneur, ami de Sezu de Acoma.
 Famille des Ekamchi
 Famille des Inrodaka
 Famille des Hangu, clan des Nimboni 
 Xaltepo : Seigneur.
 Famille des Tuscobar 
 Dawan : Seigneur.
 Famille des Grimecho 
 Kuganchalt : Seigneur.
Famille des Chichimechas
 Netoha : Seigneur, ex-serviteur de Pug. mari d'Almorella.
 Almorella : ex-esclave des Shinzawaïs, meilleure amie de Katala. Femme de Netoha.

Thurils, de l'empire Thuril 

 Katala: ex-esclave des Shinzawaï, libérée par Pug/Milamber, et devient la femme de ce dernier. Vit au Port des Etoiles jusqu'à ses derniers instants, quand elle part mourir sur Kelewan.

Magiciens

Magiciens de Midkemia 
 Pug: Cousin par adoption de la famille conDoin; père de William et de Gamina, époux de Katala puis de Miranda; magicien de Midkemia et de Kelewan.
 Kulgan: Maître magicien de Crydee, ami de Pug.
 Macros le Noir: Grand magicien de Midkemia, serviteur de Sarig ; meurt en combattant Maarg (le roi démon
 Miranda: Fille de Macros et de Jorna, seconde épouse de Pug; magicienne. Elle meurt lors de l'attaque de l'île du sorcier.
 Nakor : Magicien de la province d'Isalan; ami de Borric et Erland (fils d'Arutha), et de Pug, ancien époux de Jorna.
 Magnus: Fils de Pug et Miranda, au tempérament plus emporté, et aux pouvoirs exceptionnels.
 Jorna, Dame Clovis, la reine émeraude: Ancienne épouse de Nakor, amante de Macros et mère de Miranda; déclenche la guerre des serpents en se faisant passer pour la "déesse" des panthatians: Alma Lodaka (l'ancienne Valheru).
 Gamina: Fille adoptive de Pug, épouse de James.
 Anthony: Magicien de Crydee, conseiller de Martin puis de Marcus, mari de Margaret.
 Leso Varen: Magicien puissant, au service du Sans-Nom. Aussi connu sous le nom de Sidi. Il a pris l'apparence, entre autres, de l'empereur de Kesh
 Le Port des Etoiles: 
 Körsh: Membre du conseil des magiciens, il est décédé.
 Kalied: Membre du conseil des magiciens.
 Chalmes: Membre du conseil des magiciens, successeur de Körsh et chef du conseil.
 Naglek: Membre du conseil des magiciens.
 Salind: Membre du conseil des magiciens.
 Robert d'Lyes: Membre du conseil des magiciens, plus jeune membre du conseil; aide Erik lors de la retraite de l'armée des Isles face aux mercenaires de Novindus vers la Lande noir.

Magiciens de Kelewan 
 Magiciens de L'assemblée de Tsuranni
 Hochopepa: ami de Pug.
 Shimone: ami de Pug.
 Fumita: Frère de Kamatsu des Shinzawaï et père d'Hokanu. Découvre les pouvoirs de Pug, esclave chez les Shinzawaï et l'amène à l'Assemblée.
 Sevean
 Tapek
 Motecha
 Magiciens Thurils
 La Kaliane: porte-parole des magiciens du peuple Thuril.
 Gittana: Novice; guide Mara et Lujan à Chakaha.
 Magiciens Cho-ja de la cité cristal de Chakaha

Elfes 
Les Elfes sont grands et sveltes, ils ont les oreilles pointues et sont très endurants. Leurs capacités physiques et leur sagesse dépassent de loin celle des hommes.
À l'origine esclaves des Valherus, ils acquièrent leurs libertés après le départ de ceux-ci. Mais à cause de l'esclavagisme, ce peuple qui au départ n'en faisait qu'un seul se sépara :

 Les Eldars (gardiens de la sagesse) étaient les plus puissants en matière de magie et les plus sages, les Valherus leur apprirent la magie. Les derniers Eldars vivaient sur Kelewan, en Elvardein, la cité jumelle d'Elvandar, situé au nord, dans la calotte polaire quand Pug les découvrit, ils partent par la suite à Elvandar.
 Les Eledhels (peuple de la lumière) étaient plus éloignes de leurs maîtres, ils travaillaient dans les champs et dans les forêts. Ils vivent dans la forêt, à Elvandar, protégée par la magie des Tisseur de sort. 
 Les Glamredhels (ceux qui vivent en sauvage) étaient en quelque sorte les soldats des Valherus, servant au combat plus que les autres. C'est eux qui construisirent les cités jumelles de Sar-Isbandia - appelée par la suite Armengar - et Sar-Sargoth. Ils vivaient dans la forêt qui est au Nord de Sethanon (Bois du Crépuscules), tuant tous les intrus qui s'y engageaient, jusqu'à l'arrivée, après la chute d'Armengar, d'Arutha accompagné de Galain. Ce dernier rencontra le roi Arbre Rouge, et lui parla d'Elvandar. Les Glamredhels rejoignent la cité elfique une trentaine d'années après la bataille de Séthanon. Le roi Aron Earanorn siège alors au conseil de la reine Aglaranna. 
 Les Moredhels (les elfes de ténèbres, les elfes noirs), ils étaient les esclaves domestique des Valherus, toujours avec eux. Ce qui explique leur nature maléfique. Ils vivent au Nord du Royaume des Isles avec les Trolls et les Gobelins. Certains Moredhels retournent vers la lumière et rejoignent leurs frères à Elvandar.
 Les Ocedhels (ceux qui vivent au-delà de l'océan) se sont ceux qui fuient à travers la mer sans fin après le départ des Valherus. Ils vivent sur le continent de Novindus, parmi les hommes, on les appelle là-bas les longues vies.
 Les Anoredhels (les elfes du soleil) , aussi appelé "les gardiens" ("Tirithedhels" en Valheru). Libérés comme les autres elfes mais les valherus leurs avait confié une mission : protéger le peuple du Quor. Mission qu'ils ont respecté malgré la fin des Valherus.
 Les Taredhels (le peuple des étoiles), ce sont les elfes qui, après leur liberté rendue, ont fui sur une autre planète que Midkemia. Ils reviennent sur Midkemia pour reprendre "leur territoire".

Eldars 
 Acaila: chef des Eldars, vient de Kelewan

Eledhels 
 Aglaranna: Reine des elfes d'Elvandar, épouse de Tomas.
 Tomas: Second époux et Prince consort d'Aglaranna, père de Calis, ami de Pug; chef de guerre d'Elvandar, possède l'armure d'Ashen-Shugar avec qui il ne fait qu'un. Il est le mélange entre un homme et un Valheru. 
 Prince Calin: Fils d'Aglaranna et du roi Aidan, demi-frère de Calis; héritier du trône d’Elvandar
  Calis: Calis a un héritage unique au monde: il est le fruit de l'union d'Aglaranna, reine des Elfes, et de Tomas, qui est mi-homme mi-Valheru, et le demi-frère de Calin.
Durant sa jeunesse, il n'a que peu d'amis, car les Elfes ont tendance à se montrer un peu distants avec lui. Il peut néanmoins compter sur l'amitié de Martin et de son fils Marcus. Dans Le Boucanier du roi, du fait de l'affection qu'il éprouve envers eux, il accompagne Marcus, Nicholas, Amos Trask et Harry à la poursuite des prisonniers emmenés par les Panthatians. C'est lui qui va le premier dans la maison de Dahakon, et qui voit les prisonniers en premier. Dans La Guerre des serpents, il retourne à Novindus avec un groupe de désespérés, composé notamment d'Erik de la Lande Noire et Rupert Avery. Il se fait alors appeler l'Aigle de Krondor, et on apprend qu'il est déjà retourné à Novindus douze ans plus tôt, pour mettre fin à l'armée de La Reine Emeraude. Cette fois, il désire se joindre à l'armée de la Reine, pour découvrir leurs points faibles. Leur compagnie, les Aigles Cramoisis, s'enfuit après avoir découvert que la Reine Emeraude n'était autre que Jorna, qu'ils ont déjà dû affronter auparavant. Arrivé dans un tunnel, qui est l'habitat des Panthatians, il est appelé par une force vers une salle remplie d'artefacts Valherus. Il parvient à rejoindre Triagia, avec certains de ses combattants, après avoir mis le feu aux chantiers navals de Maharta. Il est, pendant un temps, l'amant de Miranda. Plus tard, il retourne sur Novindus avec Erik de la Lande Noire et son fidèle sergent Robert de Loungville. Ils tuent presque tous les Panthatians vivants, et détruisent les artefacts Valherus que Calis avait découverts, mais le sergent trouve la mort, et Calis est grièvement brûlé, par magie. Il guérit pendant le retour vers Triagia, et commence à planifier la défense du Royaume des Isles avec William, fils de Pug, qui est maréchal du Royaume. Malgré sa position dans l'armée, il n'est pas présent pour défendre le Royaume. Il se trouve à Sethanon en compagnie de Pug, Nakor, Miranda et Tomas. Il se penche sur la Pierre de Vie, artefact ultime des Valherus, et commence à en démêler les secrets, pour la détruire sans l'activer. Alors qu'il commence à l'étudier, Nakor, croyant que le danger est passé, élimine le sort de protection autour de la salle, et Jakan vole à leur rencontre. Alors que dans la pièce se déroule un combat titanesque entre Pug, Tomas et Jakan, Calis reste concentré sur la Pierre de Vie. Lorsque Pug et Tomas vainquent le démon, en l'envoyant dans un fosse marine, Calis parvient à détruire la Pierre de Vie grâce à son héritage unique. Un phénomène inattendu se déroule alors: les personnes proches de la Pierre deviennent plus jeunes, Miranda, entre autres, étant de nouveau capable de procréer. Miranda lui signale alors qu'elle aime Pug plus que lui. Après ces aventures, Calis laisse à Erik le soin de s'occuper du Royaume, et fait pour sa part la découverte d'une Ocedhel, Ellia, qu'il aide pour élever ses deux jumeaux. 
 Tathar: Tisseur de sort d'Elvandar, premier conseiller de la reine.
 Galain: Jeune elfe, ami de Martin l'archer.

Glamredhels 
 Aron Earanorn: Le roi Arbre Rouge, chef des Glamredhels. Il choisit pour héritier le Prince Calin.

Moredhels 
 Murmandamus: Chef prophetique des Moredhels, ennemi du seigneur de l'ouest Arutha. Est en réalité un Panthatian.
 Gorath: Chef de la tribu des Ardanians vivant dans le grand nord, puissant guerrier, qui deviendra ami de Owyn, Locklear et de James.

Ocedhels 
 Les Jeshandis: Peuple nomade dont une partie est compose d'elfe de Novindus.

Anoredhels 
 Castdanur : Chef des Anoredhels

Taredhels 
 Gulamendis : Demoniste Taredhels, convaincu que si les Elfes des étoiles ne cessent pas leur coutumes coloniales, ils s'éteindront.

Nains 
 Dolgan: Roi des nains de l'Ouest, chef du village de Caldara, chef de guerre du peuple nain des Tours Grises; ami de Tomas; retrouve le légendaire marteau de Tholin (le dernier roi des nains de l'Ouest) grâce au dragon Rhuagh dans les mines du Mac-Mordain-Cadal. 
 Halfdan: Roi des nains de Dorgin.

Valherus 
Les Valherus, aussi appelés Seigneurs Dragons, étaient les maîtres de Midkemia. Ils étaient tout puissants, dominaient le monde et chevauchaient des dragons. Les Elfes (qui ne formaient alors qu'un seul et même peuple) étaient leurs esclaves.

Les Valherus, bien que tous frères et sœurs, se battaient entre eux et se tuaient afin d'accroître leurs pouvoirs. Ils possédaient chacun un domaine qui leur était propre et ils avaient (en plus des dragons et des elfes) une multitude d'esclaves qu'ils avaient créés, comme les hommes-tigres pour Draken Korin ou les hommes-serpents pour Alma Lodaka.

À la suite de l'arrivée des Dieux, Draken Korin unit tous les Valherus afin de partir en guerre contre leurs nouveaux jeunes rivaux, conduisant aux Guerres du Chaos. Draken Korin, poussé par la folie (inspirée par le dieu du mal Nalar), créa la Pierre de Vie dans laquelle il mit le pouvoir de tous les seigneurs dragons (sauf Ashen Shugar qui ne prit pas part à leurs folies destructrices).

 Ashen Shugar: Seigneur du Nid d'Aigle et plus puissant des Valherus, il fut le seul à ne pas partir en guerre contre les Dieux, grâce à Tomas avec qui il ne fait qu'un qui l'influença fortement en lui apportant des idées lui étant étrangère à ceux de son espèce.
 Draken Korin: Maître des hommes-tigres, c'est lui qui unit les Valherus pour partir en guerre contre les dieux, sous l'influence du Sans Nom.
 Alma Lodaka: Créatrice des Panthatians.

Dragons 
 Rhuagh: Ami de Macros; vit dans le Mac-Mordain-Cadal; donne légendaire marteau de Tholin à Dolgan et l'armure Ashen-Shugar à Tomas.
 Ryath: Fille de Rhuagh, amie de Tomas et Pug; son esprit mourut durant la bataille de Séthanon et l'oracle d'Aal utilisera son corps par la suite.
 Ryana: Jeune (pour son espèce) dragon d'or, vie sur l'île du sorcier.
 Shuruga: Dragon d'Ashen-Shugar

Les Hommes Serpents

Les Panthatians 
À l'origine ils n'étaient que de simples serpents. Mais Alma Lodaka, celle qu'ils vénèrent comme une déesse, les transforma en hommes-serpents. Ils ont le sang froid (contrairement au Saaurs) et leur seul objectif est de ramener leur mère au moyen de la Pierre de Vie. Ils croient pouvoir ainsi devenir des demi-dieux en récompense de leurs efforts. Fanatiques de la mort et fou puisque liés au Sans Nom, le prix des victimes n'importe peu, que ce soit de leur espèce ou d'une autre. Ils pratiquent des sacrifices humains.

Les Panthatians sont responsables des évènements liés à la quête du Silverthorn et aux batailles d'Armengar et de Sethanon. En effet, après avoir pris l'apparence d'un ancien chef Moredhels (Murmandamus), ils unissent les elfes de Ténèbres, les poussant à envahir Le Royaume des Isles afin d'attendre la Pierre de Vie.

Ce sont aussi eux qui sont à l'origine de l'attaque survenue sur Crydee et les autres villes des côtes sauvages. Assaut durant lequel Briana (la femme de Martin) se fait tuer, et où Margaret et Abigail sont faites prisonnières puis emmenées vers les îles du couchant et à travers la mer sans fin. Ce qui conduit Amos Trask, Nicholas, Harry, Marcus, Calis, Anthony, Ghuda, et Nakor (ainsi que Brisa) à la première excursion sur Novindus.

Les Panthatians sont aussi responsables de l'invasion de l'armée de la reine Emeraude sur Le Royaume des Isles avec toujours le même objectif, amenant ainsi la guerre des serpents. Les hommes-serpents sont tous exterminés par Calis (et les aigles Cramoisis) et un démon, ce qui fait que cette espèce est entièrement détruite.

 Tithulta: Prêtre-serpent, dernier Panthatian, accompagne la reine Emeraude. Il est contrôlé par le démon Jakan, une fois que le démon le libère en allant à Sethanon, il est tué par Fadawah.

Les Saaurs 
 Jarwa: Dernier Sha-shahan (roi) des 7 nations de l'empire Saaurs sur le monde de Shila, souverain de l'empire de l'Herbe et seigneur des 9 océans; meurt au combat sur Shila contre les Démons.
 Kaba: Porteur du bouclier de Jarwa (signifie qu'il est son premier conseiller, qu'il doit le protéger durant les combats); meurt au combat sur Shila contre les Démons.
 Tasko: Shahan des Watiris; meurt au combat sur Shila contre les Démons.
 Jatuk: Fils de Jarwa, ja-shahan (héritier); devient Sha-shahan du peuple Saaurs sur Midkemia après la fuite de leur monde d'origine; possède Tual-masok (buveuse de sang): l'épée du Sha-shahan.
 Monis: Porteur du bouclier de Jatuk.
 Chiga: Porteur de la coupe de Jatuk.
 Shadu: Maître de la connaissance du peuple Saaur sur Midkemia, gardien de la Foi.
 Hanam: Dernier grand maître de la connaissance du peuple Saaur sur le monde de Shila; un démon le capture et enferme son âme dans une fiole, le démon entre ensuite sur Midkemia et Hanam prend possession du corps du démon; il aide Pug, Tomas, Macros et Miranda à refermer les failles entre le monde des démons et Shila, et celle entre Shila et Midkemia; tue Tugor en combat singulier mais meurt pendant le combat.

Gobelins 
 Gathis: Serviteur de Macros et de Pug sur l'île du sorcier à la Villa Beata, le dernier pretre de Sarig (le dieu de la magie); Gathis n'est pas vraiment un gobelin, car il est plus grand et plus intelligent, il est le dernier représentant de son espèce.

Trolls 
 Solunk: Serviteur et étudiant sur l'île du sorcier.

Les Démons 
 Maarg: Roi démon, souverain du . Mort de la main de Macros le Noir.
 Tugor: Premier serviteur de Maarg, commande l'armée de Démons sur Shila (le monde des Saaurs); tué par Hanam, le maître de la connaissance du peuple Saaurs.
 Jakan: Capitaine démon, envoyé sur Novindus, tue la reine Emeraude et dirige les armées de la reine sur Midkemia, tente de s'approprier la Pierre de Vie. Vaincu par Tomas et Pug, qui l'envoient dans une fosse dans la Mer Sans Fin enchaîné où il meurt.
 Dogku: Un capitaine envoyé sur Midkemia, tue les panthatians. 
 Alika: Démon femelle, étudiante et servante sur l'île du Sorcier, originaire de Targary.

Dieux 
Les deux dieux aveugles de la création, vénérés par les Valherus : 
 Rathar: Celle Qui Est L'Ordre.
 Mythar: Lui Qui Est Le Chaos.

Dieux de Midkemia 
Les sept Dieux Majeurs de Midkemia :
 Abrem Sev: un des quatre constructeurs, il est le Créateur d'action, le donneur de jugement et l’éclaireur.
 Ev Dem: un des quatre constructeurs, il est le Travailleur de l’intérieur et le Faiseur de mélodies.
 Graf: un des quatre constructeurs, il est le Réalisateur de souhait.
 Helbinor: un quatre constructeurs, il est le Pardonneur.
 Arch Indar: Déesse du bien. Elle s'est sacrifiée avec Ishap pour enfermer Nalar, mais le temple d’Arch Indar a été reconstruit permettant à la déesse de revenir sur Midkemia.
 Ishap: Celui Au Dessus De Tout, c’est le plus grand des dieux, il créa 20 dieux majeurs et 100 dieux mineurs mais après les guerres du Chaos seulement 7 et 12 d’entre eux survécurent. Ishap lui-même cessa d’exister à la suite de son sacrifice avec Arch Indar pour enfermer Nalar. Les prêtres d’Ishap travaillent pour lui permettre de revenir sur Midkemia.
Nalar: Dieu du Mal, appelé aussi le Dieu Fou ou le Sans Nom car quiconque prononce son nom est immédiatement sous son contrôle. Il déclencha les guerres du Chaos après avoir tenté de tuer les autres dieux. Il fut momentanément enfermé et banni sous une montagne de la taille de Midkemia. Mais son emprisonnement eut un coût très élevé car Arch Indar et Ishap eux-mêmes furent obligés de se sacrifier pour y parvenir.
 Les douze Dieux Mineurs de Midkemia :
 Astalon: Dieu de la Justice et patron des maçons et des constructeurs.
 Banath: Dieu des voleurs des bandits et parfois des marins.
 Dala: Le Bouclier Du Faible, la patronne des pauvres et des enfants. Les orphelins sont recueillis dans ses temples.
 Guis Wa: Le Chasseur Aux Crocs Rouges, patron des chasseurs, il est le Révélateur Des Savoirs Interdits, Celui Qui Veut Tout et Celui Qui A La Tête Dans Les Etoiles. Il est du côté du mal et du chaos.
 Kahooli: Dieu de la Vengeance.
 Killian: Déesse De La Nature, elle est La Chanteuse Des Silences Verts, La Gardienne Des Plaisirs Sereins.
 Lims Kragma: Déesse de la mort.
 Prandur: Dieu du Feu.
 Ruthia: Déesse de la Chance et de la Malchance, sainte patronne des voleurs.
 Silban: Déesse de la nature et des moissons et de la fertilité. 
 Sung: Déesse des Soins.
 Tith-Onanka: Dieu de guerre, cet être se compose de deux dieux, Tith, le Tacticien, et Onan-ka, le Guerrier Heureux.
 Les Dieux morts ou perdus : 
 Drusala: Déesse des Soins, sœur de Sung
 Eortis: Dieu de la Mer.
 Isanda: Déesse de la Danse.
 Onanka Tith: Les deux moitiés de Dieux qui furent détruites durant les guerres du Chaos.
 Sarig: Dieu de la Magie. Il ne serait pas complètement mort et influencerait encore le monde au travers de ses Avatars.
 Wodar Hospur: Dieu du Savoir et de la Connaissance.

Dieux de Kelewan 
 Lashima: Déesse de la lumière intérieure.
 Chochocan: Dieu du bien.
 Hantukama: Dieu guérisseur.
 Sibi: Déesse de la mort.
 Turakamu: Dieu de la mort, petit frère de Sibi, il accueille les défunts dans son palais. Aussi appelé le Dieu Rouge.
 Juran: Dieu de la Justice.
 Jastur: Dieu de la guerre.
 Alihama: Déesse Protectrice des voyageurs.
 Lulondi: Dieu des fermiers.

Autres

Les Cho-ja 
Les Cho-ja sont des créatures vivant sur Kelewan. ce sont des êtres ressemblants à des Fourmis géantes. Ils parlent à la fois leur langue constituée de sons et de cliquetis brefs et la langue des Tsuranis avec lesquels ils sont alliés. Chaque Cho-ja est lié : ils possèdent une conscience et une mémoire commune. Les fourmilières Cho-ja produisent des bijoux de grande valeur étant très habiles pour la recherche de pierres précieuses et de minerais ainsi que pour la conception de ces bijoux. Ils produisent aussi de la soie de haute qualité. Ainsi une maison possédant une fourmilière sur ses terres peut échanger les richesses produites par la fourmilière avec des céréales et du cuirs, seuls choses que les Cho-ja ne produisent pas. Les fourmilières permettent donc aux maisons de s'enrichir. La naissance d'une nouvelle reine se produit moins d'une fois par génération humaine, les seigneurs sont donc prêts à tout pour acquérir une fourmilière. Pour que la jeune reine veuille bien s'installer sur les terres d'une maison, un marchandage se déroule entre la fourmilière d'origine de la jeune reine et le seigneur. La fourmilière s'installe chez le plus offrant. Son allégeance peut également changer si une offre supérieure lui est faite ; cependant, les Tsurani ignoraient cela et croyaient que la loyauté des Cho-ja restait à jamais acquise. Autrefois les Cho-ja possédaient des pouvoirs magiques puissants mais à l'arrivée des humains sur Kelewan, une guerre sans merci opposa les deux races. Un traité fut conclu avec l'Assemblée des magiciens ; celui-ci interdit aux reines Cho-ja de faire naître des mages et réduisit la race entière en esclavage sur tout le territoire de l'Empire. Cependant, des Cho-ja libres vivent dans les territoires situés à l'est de la Confédération de Thuril, dans une ou plusieurs cités-état, dont celle de Chakaha, visitée par Dame Mara. Contrairement aux Cho-ja esclaves de l'Empire, les habitants de Chakaha possèdent une carapace colorée et de nombreux mages aux puissants pouvoirs y existent. En raison du Traité, les Tsuranis ne savent rien de la réduction en esclavage des Cho-ja, ni de l'existence d'une cité-état Cho-ja, ni de l'existence de mages cho-ja. De leur côté, les Cho-ja libres tenaient pour responsable la totalité des habitants de l'empire de Tsuranuanni ; en effet, ce qu'un Cho-ja sait, toute l'espèce le sait, en raison de leur conscience collective. Lorsque les Cho-ja de Chakaha apprirent la vérité, ils décidèrent d'envoyer deux de leurs mages avec la dame Mara des Acoma pour briser le Traité et changer le statut des Cho-ja de l'empire. cf la Trilogie de l'empire''.

Lors de l'invasion de Kelewan par les armées Dasaties, les Cho-Ja refusent d'évacuer la planète, malgré la proposition d'aide de Miranda et s'éteignent en même temps que leur monde, brisé par le sortilège de Pug pour contrer le Dieu noir.

Les Thûns 
les Thūns vivent sur Kelewan. Les Thūns sont des êtres ayant des jambes de chevaux et un buste d'homme (ce sont des centaures). Ils sont ennemis de l'Empire car ils mènent des raids printaniers sur les domaines Tsuranis du Nord (à l'instar de celui des Shinzawai). En effet, les jeunes Thūns doivent rapporter la tête d'un Tsuranni afin de célébrer le passage à l'âge adulte.

Sources 
  Crydee.com - Le site officiel de Raymond E. Feist
  Site semi-officiel L'atlas en ligne officiel des mondes de R. E. Feist
 Page chez Bragelonne (Éditeur français)